Sévigny ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Sévigny im Département Oise
 Sévigny-la Forêt im Département Ardennes
 Sévigny-Waleppe im Département Ardennes

Sévigny ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Sévigny (1917–2004), kanadischer Politiker
 Richard Sévigny (* 1957), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Sevigny
 Servigny